Il campionato di Serie A2 2008-2009 è stata la 11ª edizione della categoria. La stagione regolare ha preso avvio il 20 settembre 2008 e si è conclusa il 18 aprile 2009, prolungandosi fino al 6 giugno 2009 con la disputa delle partite di spareggio.

Partecipanti 
La fusione tra la neopromossa Azzurra Sant'Alfonso e il Marigliano a formare l'Azzurra Marigliano, la mancata iscrizione del Perugia e il ripescaggio di Polizia Penitenziaria in Serie A comportano il ripescaggio di Atletico Teramo e Regalbuto, finaliste play-off della precedente Serie B nonché, per il secondo anno di seguito, del Giovinazzo.
Il Cadoneghe confluisce nel neonato "Sporting Marca", il Dese cambia la propria denominazione in "Venezia Calcio a 5" e l'ATS Città di Quartu in "Atiesse Calcio a 5". Le regioni più rappresentate in questa edizione sono il Lazio, la Puglia e il Veneto con quattro formazioni ciascuna, seguite da Campania e Sardegna con tre. Le formazioni provenienti da Abruzzo ed Emilia-Romagna sono due a testa, mentre Piemonte, Toscana e Umbria si fermano a una.

Girone A

Classifica

Verdetti 
 Atiesse promosso in Serie A 2009-10.
 Atlante Grosseto, Torino e, dopo i play-out, Assemini e Atletico Teramo retrocesse in Serie B 2009-10.
 Kaos ripescato in Serie A a completamento dell'organico; Sporting Marca non iscritto al campionato di Serie A2, riparte dalla Serie D.

Girone B

Classifica

Verdetti 
 Napoli Vesevo promosso in Serie A 2009-10.
 Roma, Azzurra Marigliano e, dopo i play-out, Polignano e Marcianise retrocesse in Serie B 2009-10.
 Torrino non iscritto in Serie A2, viene inglobato dalla Lazio. Fusione tra Azzurra Marigliano e Marcianise, nascita del Marigliano Marcianise. La società è ripescata in Serie A2 a completamento d'organico.

Play-off

Formula
Si qualificano al turno successivo le squadre che, al termine delle due gare, avranno ottenuto il maggior punteggio o, a parità di punteggio, quelle che avranno realizzato il maggior numero di reti. In caso di ulteriore parità saranno disputati due tempi supplementari da 5' ciascuno, al termine dei quali, se perdurasse ancora la parità, sarà ritenuta vincente la squadra con la migliore posizione in classifica al termine della stagione regolare.

Girone A
Dal 5 maggio al 16 maggio 2009

Girone B
Dal 28 aprile al 9 maggio 2009

Gruppo Fassina e Torrino qualificati ai play-out di serie A 2008-2009.

Play-out Serie A2 / Play-off Serie B

Girone A

Girone B

Note

Collegamenti esterni 

Campionato italiano di calcio a 5 Serie A2
Calcio a 5 nel 2008
Calcio a 5 nel 2009